Windkraft kann Folgendes bedeuten:

 Winddruck, den physikalischen Druck, der von strömender Luft auf eine Objektfläche ausgeübt wird;
 Windenergie, die aus der Luftbewegung umgewandelte (meist elektrische) Energie.

Siehe auch:
 Windkraftanlage